Witmer est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1862-1925), juge américain de Pennsylvanie
, chanteur et compositeur américain
Elizabeth Witmer (née en 1946), femme politique canadienne
 (1951-2004), chanteur et compositeur de bleus canadien
 (1867-1956), psychologue américain
 (née en 1984), mannequin et actrice américaine

Toponyme

Witmer, census-designated-place du comté de Lancaster en Pennsylvanie
, lac du comté de LaGrange en Indiana

Autre
Witmer v. United States, jugement de la Cour suprême des États-Unis rejetant la demande d'objection de conscience des Témoins de Jéhovah (1955)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme